Васи́лий Нау́мов:
 Наумов, Василий Григорьевич (ум. XVI в.) — московский дворянин и дипломат в княжении Ивана III и Василия III.
 Наумов, Василий Михайлович (1919—1988) — Герой Советского Союза.
 Наумов, Василий Николаевич (в монашестве Кирилл; 1823—1866) — русский священнослужитель, епископ.
 Наумов, Василий Николаевич (1917—1980) — военный лётчик, Герой Советского Союза.